Taking Off peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Taking Off, film américain de Miloš Forman sorti en 1971.

Musique 
 Takin' Off, album d'Herbie Hancock sorti en 1962 ;
 Taking Off, chanson du groupe The Cure sortie en 2004 ;
 I'm Taking Off, album de Nick Carter sorti en 2011.

Voir aussi